Prozatímní vláda je vláda vytvořená na přechodné období.

Příklady:
 Prozatímní česko-slovenská vláda
 Prozatímní státní zřízení
 Vláda národního porozumění
 Prozatímní vláda Státu Izrael
 Ruská prozatímní vláda
 Prozatímní národní vláda Vietnamu

Externí odkazy